

Geografia
Mayorga – distretto della Costa Rica nel cantone di Liberia
Mayorga – municipalità delle Filippine nella provincia di Leyte
Mayorga – comune della Spagna nella provincia di Valladolid

Persone
Martín de Mayorga – generale spagnolo
Roy Mayorga – musicista statunitense